Катинка фон Дайхманн (; родилась 16 мая 1994 года в Вадуце, Лихтенштейн) — лихтенштейнская теннисистка; победительница восьми турниров ITF (пять — в одиночном разряде); полуфиналистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (US Open-2012).

В теннисе с шести лет. Любимое покрытие — трава.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (8)

Победы (5)

Поражения (3)

Финалы турниров ITF в парном разряде (8)

Победы (3)

Поражения (5)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт

 
 
 

Теннисисты Лихтенштейна